

Anatomie 
 Oreille, l'organe de l'ouïe, et notamment l'oreille humaine

Patronyme 
 Alain Oreille est un pilote de Rallye automobile français né le  en Alsace et a grandi à Martigues.
 Ferdinand Oreille de Carrière (1820-1876), capitaine de cavalerie, est un fils illégitime né posthume de la relation entre Charles Ferdinand d’Artois (1778-1820) et Virginie Oreille (1795-1875), sa maîtresse.

Toponyme 
Rivière Oreille, un affluent de la rivière Blondeau (lac Chibougamau), coulant dans Chibougamau, en Jamésie,  au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
L'Oreille, film de Karel Kachyňa (1970).

Homonymies utilisant le terme "Oreille" 

Homonymie
Patronyme français